Odontodictyospora är ett släkte av svampar. Odontodictyospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Odontodictyospora